Metapelma är ett släkte av steklar. Metapelma ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppglanssteklar
Metapelma